Meriküla (Harku), een dorp in de Estlandse gemeente Harku
 Meriküla (Narva-Jõesuu), een dorp in de Estlandse gemeente Narva-Jõesuu